Kriegk ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ludwig Kriegk (1805–1878), deutscher Historiker und Archivar
 Georg Nicolaus Kriegk (1675–1730), deutscher Philologe und Pädagoge
 Karl Kriegk († 1711), deutscher Maler, siehe Karl Krieg
 Otto Kriegk (1892–nach 1946), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Krieg (Begriffsklärung)
 Kriek
 Grieg